EGFR steht für:
 EGF-Rezeptor

eGFR steht für:
 estimated GFR, die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate, ein Maß für die Nierenfunktion

Abkürzung